Court of Chancery steht für:

 Court of Chancery für England und Wales
 Court of Chancery (Irland)
 Court of Chancery of the County Palatine of Durham and Sadberge
 Court of Chancery of the County Palatine of Lancaster
 Delaware Court of Chancery
 Michigan Court of Chancery
 New York Court of Chancery

Chancery Court oder Chancery Courts steht für:
 Chancery Court of York, anglikanisches Kirchengericht
 Mississippi Chancery Courts
 New Jersey Chancery Courts
 Tennessee Chancery and Probate Courts